KWT steht für:
 das Länderkürzel für Kuwait nach ISO 3166 
 Kleinwalsertal, ein Tal in den Alpen
 „kein weiterer Text“ (kwT), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 Kwethluk Airport (IATA-Code), Flughafen in Alaska
 die Kammer der Wirtschaftstreuhänder (nunmehr Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer – KSW) in Österreich
 katastrophen- und kriegswichtige Telefonteilnehmer, eine Liste priorisierter Telefonanschlüsse in der Schweiz bis 2005
 Klimawechseltest, siehe Klimakammer
 ein zur Viessmann-Gruppe gehörender Wärmepumpenhersteller

kwt steht für:
 Kwesten (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Tor-Zweigs der Orya-Tor-Sprachen in Indonesien

KWT